Берикашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Берикашвили, Гиви Захарьевич (1933—2017) — советский и грузинский актёр, народный артист Грузинской ССР.
 Берикашвили, Нодар Алексеевич (1929—2022) — советский и грузинский математик, академик НАН Грузии.